Meinard Tydeman (1741-1825), jurist, historicus, hoogleraar
Meinard Tydeman (1827-1906), jurist, lid Provinciale Staten van Gelderland
Meinard Tydeman (1854-1916), jurist, politicus
Map Tydeman (1913-2008), burgemeester van Westkapelle en later Blaricum